Малая Уса — топоним:

Белоруссия 
 Малая Уса — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Малая Уса (приток Большой Усы)
 Малая Уса — село в Еловском районе Пермского края.